Nada može značiti:
 Nada (osjećaj), psihičko stanje
 Nada (časopis), časopis

Imena športskih klubova:
 Baseball klub Nada
 Boćarski klub Nada
 NK Nada Split
 Ragbi klub Nada

Imena osoba:
 Nada Abrus - hrvatska glumica
 Nada Babić - profesorica iz Osijeka
 Nada Barić - lik iz serije
 Nada Gačešić-Livaković - hrvatska glumica
 Nada Galant - hrvatska pjesnikinja
 Nada Iveljić -  hrvatska dječja književnica
 Nada Kesterčanek Vujica - hrvatska i bosanskohercegovačka pjesnikinja
 Nada Kisić Kolanović - hrvatska povjesničarka
 Nada Klaić - hrvatska povjesničarka
 Nada Klašterka - hrvatska glumica
 Nada Plejić - bosanskohercegovačka pjesnikinja
 Nada Puttar-Gold - hrvatska operna pjevačica
 Nada Rocco - hrvatska glumica
 Nada Tončić - hrvatska operna pjevačica
 Nada Vučković - hrvatska rukometašica
 Nada Zec Ivanović - hrvatska slikarica